Ливни — еврейская фамилия. Известные носители:
 Ливни, Ципи (род. 1968) — израильский юрист и государственный деятель.
 Ливни, Эйтан (1919—1991) — сионист-ревизионист, израильский политик. Отец Ципи Ливни.

См. также 
 Ливень